Powers – nazwa irlandzkiej whiskey.
Miejscowości w USA:
 Powers – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Powers – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Coos
Gminy w USA:
 Powers (ang. Powers Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Powers (ang. Powers Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail